Galeh Rūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Galeh Rūd (ort), Zanjan, 
 Galeh Rūd (vattendrag), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar